Тырышкин

 Тырышкин, Александр Викторович (род. 1977) — киргизский, российский футболист, тренер.
 Тырышкин, Виктор Иванович (род. 1953) — российский управленец; меценат.
 Тырышкин, Сергей Валерьевич (род. 1960) — российский театральный художник, исследователь истории русского и польского театра.

См. также 
 Тырышкино — название населённых пунктов.